Мария Молчанова:
 Молчанова, Мария Витальевна (род. 1980) — российская певица и актриса.
 Молчанова, Мария Владимировна (род. 1988) — российская самбистка.